Fantasy, a fantasztikus irodalom egyik műfaja
 Fantasyfilm, filmes műfaj
 Fantasy Film, magyarországi forgalmazó
 Fantasy (1995), Mariah Carey kislemeze
 Fantasy (1992), Amanda Lear kislemeze
 Fantasy (2001), Jay Chou stúdióalbuma
Lásd még
Fantázia (egyértelműsítő lap)